Battaglia di Tanagra (457 a.C.), durante la prima guerra del Peloponneso
 Battaglia di Tanagra (426 a.C.), durante la seconda guerra del Peloponneso